Примера Дивисьон Чили 1948 () — 16-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Таблица вылета

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
 Статистика на rsssf.com

1948
Чили
Спорт в Чили в 1948 году